Ла Виња има више значења:

 Ла Виња (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Виња (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Виња, Санта Марија (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Виња (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Виња (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Виња (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Виња (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику